Лас Боведас има више значења:

 Лас Боведас, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Боведас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Боведас (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Боведас (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Боведас (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику